Ватерло́о:

Географические объекты 
 Ватерлоо — деревня под Брюсселем, у которой произошла Битва при Ватерлоо.
 Ватерлоо — русское название острова Кинг-Джордж.
  — район городской территории Сидней, Австралия.
 Ватерлоо — прежнее название села Львовский № 1 в Бабаюртовском районе Дагестана.
 Ватерлоо — до 1946 года название села Ставки в Веселиновском районе Николаевской области.

Прочее 
 Лондон-Ватерлоо — крупнейший вокзал Лондона.
 «Ватерлоо» — станция метро в Лондоне.
  — британское судно, потерпевшее крушение в 1842 году (погибло 189 человек).
 «Ватерлоо» — художественный фильм 1970 года (производство: Италия, СССР).
 «Ватерлоо» — регбийный клуб из Ливерпуля.
 Waterloo — второй студийный альбом ABBA.
 «Waterloo» — песня группы ABBA.
 «Waterloo» — песня группы Shocking Blue.

См. также 
 Уотерлу
 Битва при Ватерлоо
 Мост Ватерлоо (значения)